Железного́рская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Железногорская улица — улица в Липецке (Дачный).
 В Москве (Новокурьяново):
 1-я Железногорская улица.
 2-я Железногорская улица.
 3-я Железногорская улица.
 4-я Железногорская улица.
 5-я Железногорская улица.
 6-я Железногорская улица.

Украина 
 Железногорская улица — улица в Донецке.